WZ steht für:

 Walsroder Zeitung
 Weltzeit
 Westdeutsche Zeitung
 Westfälische Zeitschrift
 Landkreis Wetzlar, ein früherer Landkreis in Hessen
 Wiener Zeitung, eine österreichische Tageszeitung
 Wilhelmshavener Zeitung
 Wirtschaftszweig, aktuell WZ 2008
 Wetterauer Zeitung
 Warenzeichen (🄮), auch Wz eingekreist
 Wohnzimmer, etwa in Immobilieninseraten
 Red Wings Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Eswatini im FIPS 10 Code 

WZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Sonderstatusstadt Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis
 Niederlande: Anhänger
 Nordirland: Belfast
 Österreich: Bezirk Weiz
 Polen: Powiat Warszawski Zachodni in der Woiwodschaft Masowien

WZ